Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2017.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Paraguay vs. Barbados

Guatemala vs. Messico

El Salvador vs. Bolivia

Venezuela vs. Bahamas

Verdetti 
 Promossa nel Gruppo II Zona America:
 Retrocesse nel Gruppo III Zona America:

Voci correlate 
 Coppa Davis 2017 Zona Americana Gruppo I
 Coppa Davis 2017 Zona Americana Gruppo III

Collegamenti esterni
 

Americhe II